Johannesstift (Johannisstift) bezeichnet:

 das Evangelische Johannesstift Berlin
 die davon abgeleitete Berliner Ortslage: Johannesstift (Berlin)
 ein Teilkrankenhaus des Evangelischen Krankenhauses Bielefeld
 St. Johannesstift (Ershausen), Thüringen
 St. Johannesstift (Essen), eine Niederlassung der Salesianer Don Boscos mit dem Don-Bosco-Gymnasium Essen
 Johannisstift, Mainz
 das ehemalige St. Johannes-Stift der Vinzentinerinnen in Marsberg, heute ein Teil der LWL-Klinik Marsberg
 Evangelisches Krankenhaus Johannisstift Münster 
 St. Johannisstift (Paderborn), evangelische Stiftung bürgerlichen Rechts
 Johannisstift (Quedlinburg)
 Jugendhilfezentrum Johannesstift (Wiesbaden) GmbH 

Siehe auch:
Stiftung Sankt Johannes
 Stiftung Johanneum
 Stiftsschule St. Johann 
 Jostiband